Cytherella är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Jones 1850. Cytherella ingår i familjen Cytherellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Cytherella